Matriarchat – ustrój społeczny
 Matriarchat – powieść bułgarskiego pisarza Georgiego Miszewa z 1967 r.
 Matriarchat – bułgarski film fabularny z 1977 r. w reżyserii Ludmiła Kirkowa